Чарінг-Кросс () — перехрестя головних вулиць Вестмінстера.
 Чарінг-Кросс (станція) () — станція Лондонського залізничного вузла.
 Чарінг-Кросс (станція метро), Чарінг-Кросс () — станція Лондонського метро, обслуговує лінії Північна та Бейкерлоо.
 Чарінг-Кросс (міст) — міст через Темзу